Wally může být:

 Wally Henschelová (1893–1988) – německá a později americká šachistka, zpěvačka a učitelka hry na klavír
 Wally Heider (1923–1989) – americký zvukový inženýr
 Wally Schirra (1923–2007) – americký zkušební pilot a astronaut
 Wally (skupina) – anglická hudební skupina
 Wally (album) – album Deantoniho Parkse (2016)